Jean-Michel Cabau (), compositeur belge de musique sacrée.
 Yolanthe Cabau van Kasbergen (1985), actrice et présentatrice de télévision hispano-néerlandaise.
Patronyme belge
Patronyme néerlandais